Manifattura Tabacchi – Bologna
Manifattura Tabacchi – Chiaravalle
Manifattura Tabacchi – Firenze
Manifattura Tabacchi – Rovereto
Manifattura Tabacchi – Torino